31-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 14 февраля 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал австралийский велогонщик Ли Ховард из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 16 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 111 гонщиков. До финиша доехали 76 спортсменов.

Маршрут 
Изначально маршрут гонки должен был составлять 183 километра, но из-за сильного юго-восточного ветра, который угрожал безопасности гонщиков, гонка была сокращена организаторами до 21 километра, представляющих из себя шесть кругов по улицах Альмерии.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2016  на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2016 году
Февраль 2016 года